СКБ — аббревиатура. Может означать:
 специальное конструкторское бюро

 СКБ-банк
 СКБ Контур
 СКБ «Молния»
 СКБ-Банк Арена
 СКБ РКИИГА
 СКБ «Турбина»
 СКБ (футбольный клуб, Витебск)

См. также 
 SKB (значения)